Dictyaulus är ett släkte av svampdjur. Dictyaulus ingår i familjen Euplectellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Dictyaulus